Ożarów Mazowiecki peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Mazovie
 Ożarów Mazowiecki, une ville 
 Ożarów Mazowiecki, une gmina